Adelbrecht ist der Name folgender Personen:

 Adelbrecht (Dichter), Priester und Legendendichter, 1. Hälfte des 12. Jahrhunderts aus Kärnten
 Josef Adelbrecht (1910–1941), österreichischer Fußballspieler
 Henry Adelbrecht, Schweizerischer Trompeter und Hochschullehrer (auch Henri Adelbrecht)